Ви́ктор Фили́ппов:
 Филиппов, Виктор Васильевич (1938—1994) — советский учёный в области ветеринарии, член-корреспондент РАСХН.
 Филиппов, Виктор Иванович (род. 1948) — советский футболист, советский и российский судья.
 Филиппов, Виктор Константинович (1909—1996) — советский инженер-конструктор и изобретатель.
 Филиппов, Виктор Павлович (род. 1947) — народный депутат СССР в 1989-1991 годах.
 Филиппов, Виктор Петрович (1927—1995) — советский инженер, Герой Социалистического Труда.
 Филиппов, Виктор Сергеевич (1933—1994) — советский актёр.